Bemba bezeichnet:
 Bemba (Volk), Ethnie im südlichen Afrika
 Bemba (Sprache), südafrikanische Sprache

Bemba ist der Familienname folgender Personen:
 Alain Bemba (* 1971), kongolesischer Tennisspieler
 Christian Bemba (* 1967), kongolesischer Tennisspieler
 Jean-Pierre Bemba (* 1962), kongolesischer Politiker und Unternehmer
 Jeannot Bemba Saolona (1941–2009), kongolesischer Unternehmer und Politiker
 Matthieu Bemba (* 1988), französischer Fußballspieler
 Sylvain Bemba (1934–1995), kongolesischer Schriftsteller

Siehe auch:
 Biemba
 Pemba (Begriffsklärung)